

Botanique 
 Cassia est un genre de Fabaceae (sous-famille des Caesalpinioideae)
 Cassia (ou quassia) est un nom vernaculaire de l'espèce Cinnamomum aromaticum, le cannelier de Chine, de la famille des Lauraceae.

Toponyme 

 Cássia est une municipalité brésilienne.
 Cassia est un comté de l’État américain de l’Idaho.
 L'église Santa Rita de Cássia est sise à Rio de Janeiro au Brésil.